Il raffreddamento è in generale l'abbassamento della temperatura
Impianto di raffreddamento è un impianto per smaltire il calore e mantenere un'apparecchiatura alla giusta temperatura
Raffreddamento ad aria
Raffreddamento ad aria e olio
Raffreddamento a liquido
Free cooling
Raffreddamento stocastico è una tecnica degli acceleratori di particelle
Malattie da raffreddamento

Pagine correlate
 Riscaldamento
 Surriscaldamento

Altri progetti